Vittorio Soleo  este un model și actor italian care a devenit celebru pentru modelul pentru Armani
Transportatorul său a început în Italia ca actor de reclame, cinema și ficțiune italiene

Fashion

Shooting
EA7 e Emporio Armani
Lacoste
 Catalogul 2011-2012 Valtur
Tunturi
 Rausch Shampoo 
Only&Sons
100% Capri italia SRL
Zanetti Fashion Clothes

Filmografie 
 Don Matteo  (2016)
 Il commissario Montalbano (2017)
Un posto al sole (soap opera)  (2017) 
Il mondo sulle spalle  (2017)
Complimenti per la connessione  (2018) 
Mentre ero via  (2017)

Videoclip 
Pentru mine, femeile mă lasă pentru Hit Mania Dance (sub pseudonimul RICCARDO PRIMO) (2016)

Note

Legături externe 
 Vittorio Soleo, Internet Movie Database, IMDb.com.
 Site-ul oficial   al lui Vittorio Soleo